Den Namen Institut Catholique tragen die im Zuge der 1875 staatlich gewährten Hochschulfreiheit zwischen 1875 und 1878 gegründeten folgenden Katholischen Universitäten in Frankreich:

 Institut Catholique de Paris
 Katholisches Institut von Toulouse

Ursprünglich galt der Name auch für:
 die Katholische Universität Lille
 die Katholische Universität Lyon
 die Université Catholique de l’Ouest in Angers